Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Szarow – rosyjski paleontolog
 Jurij Szarow – radziecki szermierz, olimpijczyk
 Nikołaj Szarow – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa